Qingartarsuaq bezeichnet:
 Qingartarsuaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qingartarsuaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qingartarsuaq (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qingartarsuaq (Berg, Kangilinaaq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qingartarsuaq (Berg, bei Qerrortusoq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qingartarsuaq (Berg, Saqqap Kangerluarsua), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qingartarsuaq (Berg, bei Sarfannguit), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qingartarsuaq (Berg, bei Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland